9487 Kupe – asteroide della fascia principale
 Kupe – leggendario navigatore scopritore della Nuova Zelanda
 Kupe – montagna del Camerun